«Красное и чёрное»
 «Красное и чёрное» (фр. Le Rouge et le Noir) — роман Стендаля, опубликованный в 1830 году.

Фильмы 
Экранизации романа Стендаля
 «Красное и чёрное» (фр. Le Rouge et le Noir) — французский фильм режиссёра Клода Отан-Лара, выпущенный в 1954 году.
 «» (фр. Le Rouge et le Noir) — французский телефильм режиссёра Пьера Кардиналя, выпущенный в 1961 году.
 «Красное и чёрное» — советский мини-сериал режиссёра Сергея Герасимова, выпущенный в 1976 году.
 «» (англ. Scarlet and Black) — британский мини-сериал, выпущенный в 1993 году.
 «Красное и чёрное» (фр. Le Rouge et le Noir) — французский телефильм режиссёра Жана-Даниэля Верхака, выпущенный в 1997 году.

Прочее
 «Красное и чёрное» (англ. The Red and The Black) — 14-й эпизод 5-го сезона сериала «Секретные материалы», вышедший в 1998 году.